Ambrosia kan henvise til flere artikler:
Ambrosia (pigenavn) – et pigenavn
Ambrosia (spise) – en gudespise i græsk mytologi
 Det botaniske navn for (Ambrosie)
 Ambrosia (film) – dansk kortfilm fra 2014 instrueret af Anton Breum